Sitemaps — XML-файлы с информацией для поисковых систем (таких как  Google, Яндекс, Bing, Поиск@Mail.Ru) о страницах веб-сайта, которые подлежат индексации. Sitemaps могут помочь поисковикам определить местонахождение страниц сайта, время их последнего обновления, частоту обновления и важность относительно других страниц сайта для того, чтобы поисковая машина смогла более разумно индексировать сайт.
Использование протокола Sitemaps не является гарантией того, что веб-страницы будут проиндексированы поисковыми системами, это всего лишь дополнительная подсказка для сканеров, которые смогут выполнить более тщательное сканирование сайта.

Формат протокола Sitemap 
Формат протокола Sitemap состоит из XML-тегов. В файле необходимо использовать кодировку UTF-8.

Пример XML-файла Sitemap 
Ниже приведен пример файла Sitemap, в котором содержится только один URL-адрес и использованы все необязательные теги.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
   <url>
      <loc>http://example.com/</loc>
      <lastmod>2013-11-18</lastmod>
      <changefreq>monthly</changefreq>
      <priority>0.8</priority>
   </url>
</urlset>

Использование файлов индекса Sitemap 
Можно предоставить несколько файлов Sitemap, однако в каждом из этих файлов должно быть не более 50000 URL, а размер каждого из этих файлов не должен превышать 50 МБ. При необходимости файл Sitemap можно сжать с помощью архиватора gzip, чтобы его размер не превышал 50 МБ, и тем самым уменьшить требования к пропускной способности канала.
Если необходимо перечислить более 50000 URL, следует создать несколько файлов Sitemap, при этом необходимо перечислить каждый из этих файлов в файле индекса Sitemap (Sitemap index). Формат файла индекса Sitemap похож на формат файла Sitemap.

Подробная информация об использовании файлов индекса Sitemap на официальном сайте: sitemaps.org.

Другие форматы файла Sitemap 
 Канал синдикации (RSS 2.0, а также Atom 0.3 или 1.0)
 Текстовый файл (в текстовом файле в каждой строке должен быть только один URL)

Местоположение файла Sitemap 
Рекомендуется располагать файл Sitemap в корневом каталоге сервера, чтобы ссылка выглядела примерно так: http://example.com/sitemap.xml .

 Все ссылки, перечисленные в файле Sitemap, должны находиться в том же домене, что и сам Sitemap.
 Например, если файл Sitemap находится по адресу http://www.example.com/sitemap.xml , то он не может включать в себя ссылки страниц с доменов http://subdomain.example.com или http://example.com.
 Ссылки в файле Sitemap должны указывать на страницы, находящиеся в том же каталоге (или его подкаталогах), что и сам файл Sitemap.
 Например, если файл Sitemap находится на http://www.example.com/catalog/sitemap.xml, то он не может включать в себя ссылки на страницы http://www.example.com/page.html или http://www.example.com/dir/page.html.
 Ссылки, указанные в файле Sitemap, должны использовать тот же протокол (например, HTTP), по которому доступен файл Sitemap.
 Это значит, что если файл Sitemap находится на http://www.example.com/sitemap.xml , то он не может содержать ссылки типа https://www.example.com/page.html и ftp://www.example.com/file.doc.

Проверка файла Sitemap 
Для определения элементов и атрибутов, которые могут появляться в файлах Sitemap, используются следующие XML-схемы:
 Для файлов Sitemap: https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd
 Для файлов индекса Sitemap: https://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/siteindex.xsd

Уведомления для сканеров поисковых систем 
После того, как файл Sitemap создан и размещен на веб-сервере, необходимо сообщить о местонахождении этого файла поисковым системам, поддерживающим этот протокол. Это можно сделать следующим образом:

 с помощью интерфейса поисковой системы
 указав местоположение файла Sitemap в файле robots.txt
 выслав HTTP-запрос

Затем поисковые системы смогут извлечь файл Sitemap и разрешить своим сканерам доступ к URL-адресам.

Использование файла robots.txt 
Чтобы сообщить поисковым системам местоположение файла Sitemap, можно в robots.txt добавить строку вида:
 Sitemap: <sitemap_location>

Где <sitemap_location> — полный URL файла Sitemap, например: www.site.ru/sitemap.xml
Tg://bot command?command=check53 60459237&bot=prostovp bot
.

Использование HTTP-запроса 
Можно указать поисковым системам местонахождение файла Sitemap при помощи HTTP-запроса, используя таблицу:

, где <sitemap_location> необходимо заменить на полный URL файла Sitemap.Например, чтобы добавить файл http://www.example.com/sitemap.xml  в поисковик Google, нужно отправить HTTP-запрос:

https://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.xml

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (создан при поддержке Google, Yahoo, Microsoft)
 О файлах sitemaps в центре веб-мастеров Google
 О файлах Sitemap в Яндекс.Вебмастере
 Валидатор файлов Sitemap Яндекса
 Sitemap в Google Code 
 SimpleSitemapGenerator (бесплатная программа для генерации sitemap-файлов) 

XML
Поисковые системы
Форматы файлов